Подонок:

 Подонок — подлец, мерзавец, негодяй.
 «Подонок» — песня российского TikTok-блогера и рэп-исполнителя Дани Милохина.
 «Подонок» (другой перевод «Бандит») — драма режиссёра Мацея Дейчера, выпущенная в 1997 году.

См. также 
 Падонок